Mistrzostwa Polski w Szachach 2009 – turnieje szachowe, rozegrane w 2009 r. w Chotowej (mężczyźni) i Bogatyni (kobiety), mające na celu wyłonienie 66. mistrza Polski mężczyzn oraz 61. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 12 zawodników i 12 zawodniczek.

Złote medale zdobyli: Bartłomiej Macieja (2. raz w karierze) i Iweta Rajlich (6. raz w karierze).

Wyniki 66. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Chotowa, 26 stycznia – 6 lutego 2009

Dogrywka 
Chotowa, 6 lutego 2009, 2 partie, szachy szybkie, P-25'+10"

Wyniki 61. Mistrzostw Polski Kobiet 
Bogatynia, 19 – 29 lipca 2009

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 Mistrzostwa Polski Mężczyzn 2009
 Mistrzostwa Polski Kobiet Bogatynia 2009
 66th ch-POL, Chotowa POL 2009 
 66th ch-POL Playoff, Chotowa POL 2009 

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
2009 w polskim sporcie